Требан () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Альє
 Требан () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн